Paranaitis capensis är en ringmaskart som först beskrevs av Francis Day 1960.  Paranaitis capensis ingår i släktet Paranaitis och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
capensis